Ez a lista a Pécsi egyházmegye püspökeinek névsorát tartalmazza.

A püspökök listája

Források 
 
 
 A Pécsi Egyházmegye püspökeinek névsora

További információk 
 Fedeles Tamás: Középkori pécsi segédpüspökök. Magyar egyháztörténeti vázlatok 2010/ 1-2, 5-20.
 Koller, Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I-VII. köt. Pozsony-Pest, 1782-1812
 Koller, Josephus: Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum. Pozsony, 1804

Kapcsolódó szócikkek 
 Vallási vezetők listái ország szerint

 
Magyarok listái foglalkozás szerint
Egyházi vezetők listái
Magyarok listái település szerint
Örökös főispánok